Янни:
 Хрисомаллис, Янни
 Янни или Лорел